Pomnik Bolesława Chrobrego w Gnieźnie
 Pomnik Bolesława Chrobrego we Wrocławiu

Bolesław I Chrobry